Васи́лий Фила́тов:
 Филатов, Василий Александрович (1888—1940) — эсер, делегат Всероссийского Учредительного собрания.
 Филатов, Василий Васильевич (1915—1941) — штурман самолёта, совершившего таран.
 Филатов, Василий Олегович (род. 1984) — российский композитор, саунд-дизайнер, медиа-продюсер.
 Филатов, Василий Павлович (1865—1930) — крестьянин, член I Государственной думы от Нижегородской губернии.
 Филатов, Василий Романович (1909—1996) — Герой Советского Союза.